Возвращение короля:

 Возвращение короля — третий и последний том романа «Властелина Колец» Дж. Р. Р. Толкина.
 Возвращение короля — полнометражный анимационный фильм режиссёров Артура Рэнкина и Жюля Бэсса.

См. также 
 Властелин колец: Возвращение короля — кинофильм 2003 года, заключительная часть кинотрилогии, снятой по роману Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец».